Березю́к — фамилия. Известные носители:

 Березюк, Анатолий Михайлович (1950—2020) — советский белорусский боксёр.
 Березюк, Нина Михайловна (род. 1935) — украинский библиотековед, библиограф, педагог.
 Березюк, Олег Романович (род. 1969) — украинский психолог, депутат Верховной рады.